Morocutti ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Morocutti (* 1968), luxemburgischer Fußballspieler
 Wilhelm Morocutti (1900–1962), österreichischer Fußballspieler